Суперкубок Малайзії з футболу — одноматчевий турнір, у якому грають володар кубка Малайзії і чемпіон попереднього сезону. У випадку, якщо кубок і чемпіонат виграла одна команда, то в суперкубку грають перша і друга команди чемпіонату. Турнір організовується Китайською футбольною асоціацією.

Історія 
У окремі роки турнір проводився між переможцями Кубка Малайзії та Кубка Футбольної асоціації Малайзії.

Розіграші

Досягнення по клубам

Джерела 
 Суперкубок Малайзії на rsssf 

Суперкубок Малайзії з футболу
1985 у малайзійському спорті